Турткуль — місто в Узбекистані, Республіка Каракалпакстан, Турткульський район
 Турткуль — міське селище в Узбекистані, Андижанська область, Ізбасканський район